Zeolithe ist

die Kurzbezeichnung einer Gruppe ähnlicher Minerale, siehe Zeolithgruppe
die Bezeichnung einer chemischen Stoffgruppe, siehe Zeolithe (Stoffgruppe)
der Deckname eines nationalsozialistischen Geheimobjektes im Bocketal bei Ibbenbüren